Holyoak ist der Familienname folgender Personen:
 David T. Holyoak (* 1949), britischer Zoologe und Bryologe
 Keith Holyoak (* 1950), kanadisch-amerikanischer Kognitionspsychologe und Dichter

Siehe auch:
 Holyoake